Список объектов 2001-3000 из «Нового общего каталога» (NGC). Астрономический каталог составлен в основном из звёздных скоплений, туманностей и галактик. Другие объекты из каталога можно найти в списке объектов NGC.

Информация в этих таблицах взята из «The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters by J. L. E. Dreyer», и доступна при использовании сервиса VizieR. Типы галактик определены в NASA/IPAC Extragalactic Database. Другие данные в этих таблицах из астрономической базы данных SIMBAD, если не указано иное.

4001-4100

4101-4200

4201-4300

4301-4400

4401-4500

4501-4600

4601-4700

4701-4800

4801-4900

4901-5000

Примечания 

 5
NGC 4001-5000